Thelma est un prénom féminin.

 Thelma, film de Pierre-Alain Meier sorti en 2001 ; 
 , film de  sorti en 2011 ;
 Thelma, film de Joachim Trier sorti en 2017 ;
 Thelma et Louise, film de Ridley Scott sorti en 1991 ;
 Thelma, Louise et Chantal, film de Benoît Pétré sorti en 2009.